Хундердорф () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Подчиняется управлению Хундердорф.  Население составляет 3264 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 22,24 км². Официальный код  —  09 2 78 139.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии